Calidón puede referirse a los siguientes artículos:

 Calidón, antigua ciudad griega en Etolia.
 Calidón, un personaje de la mitología griega.